Pozorac je naselje u sastavu Općine Marina, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 
Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 137 stanovnika.

Znamenitosti 
 crkva Gospe od anđela

Poznate osobe 
 Andrija Matijaš Pauk, hrvatski vojni zapovjednik u Domovinskom ratu

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Marine